Чаа-Холь — топоним. Может означать:

 Чаа-Холь — село.
 Чаа-Холь (река) — река.